Joseph Devine ist der Name folgender Personen:

* Joseph Devine (Bischof) (1937–2019), schottischer Priester, Bischof von Motherwell
 Joseph M. Devine (1861–1938), US-amerikanischer Politiker